Baden Powell (1796–1860) – matematyk angielski
 Baden Powell de Aquino (1937–2000) – brazylijski kompozytor i gitarzysta
 Robert Baden-Powell (1857–1941) – brytyjski wojskowy, generał porucznik, pisarz, twórca i założyciel skautingu
 Agnes Baden-Powell (1858–1945) – organizatorka skautingu wśród dziewcząt, siostra Roberta Baden-Powella
 Olave Baden-Powell (1889–1977) – żona Roberta Baden-Powella, naczelniczka guidek